Васіліос Пліацікас — грецький футболіст.
 Лефтеріс Пліацікас — грецький музикант, учасник гурту ONAR.
 Філіппос Пліацікас — грецький музикант, фронтмен гурту Pyx Lax.

Грецькі прізвища